Закир () —  имя от семитского корня zkr — «помнить», то есть «поминающий [бога]». Европейским аналогом этого имени является имя Захарий, чаще употребляемое как Захар.

Древний мир 
 Заккур, Закхур, Зихрий, (זַכּוּר‎, о котором хорошо помнят, либо воспоминание) — имя шести лиц в Библии. Также, краткая форма от Захарии.
 Закир — царь Хамата в VIII веке до н. э. Известен по .
 Мардук-закир-шуми — имя двух вавилонских царей.

Азербайджан 
 Касым-бек Закир — азербайджанский поэт, один из основоположников критического реализма в азербайджанской литературе.
 Закир Мамедов — член-корреспондент НАН Азербайджана, доктор философских наук, профессор.
 Закир Мамедов — азербайджанский учёный-физиолог.
 Закир Багиров — азербайджанский советский композитор, Заслуженный деятель искусств Азербайджанской ССР (1962).
 Заки Шукюров — советский азербайджанский нефтяник, Герой Социалистического Труда (1959).
 Закир Ахмедов — советский азербайджанский рисовод, Герой Социалистического Труда (1949).
 Закир Меджидов — участник Карабахской войны, национальный герой Азербайджана (1992).
 Закир Юсифов — азербайджанский лётчик, майор, Национальный герой Азербайджана.
 Закир Гасанов — генерал-полковник, Министр обороны Азербайджанской Республики, командующий внутренними войсками Азербайджана.
 Закир Гаралов — генеральный прокурор Азербайджанской Республики (2000-2020).

Кавказ 
 Закир Даудов — военнослужащий Российской Армии, участник Второй чеченской войны,  Герой Российской Федерации.

Татарстан и Башкирия 
 Закир Рамеев — классик татарской литературы, известный золотопромышленник и меценат.
 Закир Шакиров — башкирский педагог и лингвист. Герой Труда (1928).
 Закир Аюханов — советский филолог, педагог и философ.
 Закир Исмагилов —  башкирский советский композитор, педагог, музыкально-общественный деятель. Народный артист СССР (1982).
 Закир Шакиров — участник Великой Отечественной войны, гвардии старший сержант, герой Советского Союза.
 Закир Султанов — участник Великой Отечественной войны, лейтенант, герой Советского Союза.

Казахстан 
 Закир Сафиуллин — казахстанский боксёр.

Узбекистан 
 Закирджан Фуркат — узбекский поэт и публицист.
 Загид (Закир) Сабитов — советский узбекский кинорежиссёр.
 Закир Мухамеджанов — советский узбекский актёр театра и кино.
 Закир Алматов — министр внутренних дел Республики Узбекистан в 1991—2006 годах.

Восточный Туркестан 
 Шохрат Закир — председатель Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР) и заместитель главы партии Синьцзяна.

Афганистан 
 Мухаммед Закир-шах — последний король Афганистана.

Южная Азия 
 Закир Хусейн — индийский государственный деятель, первый мусульманин, ставший во главе независимой Индии.
 Закир Хуссейн — индийский музыкант, мастер игры на табле.
 Закир Хуссейн — пакистанский хоккеист, вратарь, олимпийский чемпион 1968 года.
 Закир Найк — исламский проповедник из Индии.
 Сеид Мохамед Закир — малайзийский писатель, лауреат Литературной премии Юго-Восточной Азии (2011) и Литературной премии Мастра (2010, 2012).

См. также 
 Закир () в исламе — отправляющий зикр.
 Закиров
 Список арабских имён

Страницы значений:Тёзки
Имена семитского происхождения